Allesvretend prachtmotje
 Aziatisch prachtmotje